Puchar Karaibów 1999 – jedenasta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonej w Caribbean Football Union, jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Trynidadzie i Tobago w dniach 3-13 czerwca 1999.

Jamajka jako obrońca tytułu oraz Trynidad i Tobago jako gospodarz, mieli zapewniony udział w turnieju finałowym, a pozostałych uczestników wyłoniono w eliminacjach. Do udziału w turnieju została zaproszona Reprezentacja Brazylii U-20

Eliminacje 

Do eliminacji zgłosiły się 24 reprezentacje. Jamajka jako obrońca tytułu oraz Trynidad i Tobago jako gospodarz turnieju zostały zwolnione z obowiązku przechodzenia przez eliminacje.

Runda pre eliminacyjna

Grupa A 

Źródło:

Grupa B 

Źródło:

Grupa C 

 zrezygnowała z uczestnictwa w meczu rewanżowym.

Źródło:

Grupa D 

 wycofała się z eliminacji.

Źródło:

Grupa E 

 i  wycofały się z eliminacji.

Źródło:

Runda eliminacyjna

Grupa 1 

Źródło:

Grupa 2 

Źródło:

Grupa 3 

Źródło:

Grupa 4 

Źródło:

Grupa 5 

 wycofał się z eliminacji.

Źródło:

Turniej finałowy 

 została zaproszona do udziału w turnieju.

Legenda:

Grupa A

Grupa B

Półfinały 

 Mecz planowo miał się odbyć 10 czerwca, ale został przeniesiony na następny dzień ze względu na słabe oświetlenie.

Mecz o 3. miejsce 

 Mecz o trzecie miejsce został odwołany ze względu na zły stan boiska.

Finał

Nagrody indywidualne

Zobacz też 

 Wyniki meczów o Puchar Karaibów

Przypisy